John Morris Henson (n. 1967), conduttore televisivo statunitense
John Allen Henson (n. 1990), cestista statunitense.
John Paul Henson, burattinaio statunitense dei Muppet, figlio di Jim Henson.